Jumpin' Jack Flash (The Rolling Stones), bekend nummer van de Engelse rockband The Rolling Stones, uit 1968
Jumpin' Jack Flash (film), komische film met Whoopi Goldberg uit 1986